Supercoppa spagnola 1990 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa spagnola 1990 – torneo di pallavolo maschile